

Patronyme
Chavée est un patronyme porté par :
 Achille Chavée, poète belge
 Honoré Chavée, linguiste belge

Autres 
 Chavée (géographie)

Patronyme français